Příjmení Majewski nosí více osobností:

 Georg von Majewski (1888–1945), německý generálporučík wehrmachtu, velitel vojenské posádky v Plzni v závěru války
 Michał Majewski (* 1987), polský sportovní šermíř, specializoval se na šerm fleretem
 Piotr Maciej Majewski (* 1972), polský historik
 Tomasz Majewski (* 1981), polský atlet, dvojnásobný olympijský vítěz ve vrhu koulí

Externí odkazy